Pedreiras kan syfta på:

Brasilien 

 Pedreira (ort), São Paulo, 
 Pedreiras (kommun), Maranhão,

Portugal 

 Pedreiras (freguesia), Leiria, Porto de Mós,